Кинзебулатова — старое написание деревень в Башкирии:
 Кинзебулатова, ныне Кара-Тугай — Салиховская волость, Зилаирский кантон
 Кинзебулатова — Азнаевская волость, Стерлитамакский кантон, ныне — Кинзебулатово (Ишимбайский район)